Cratere Mädler – cratere lunare
 Cratere Mädler – cratere su Marte